Патаридзе — грузинская фамилия. Наиболее известные носители:
 Патаридзе, Зураб Александрович (; 1928—1982) — Председатель Совета министров Грузинской ССР (1975-1982).
 Патаридзе, Звиад  — грузинский борец, многократный чемпион мира и Европы.